Stefan Edberg ha battuto in finale Mats Wilander 6-4 6-3 6-3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Ivan Lendl (semifinali)
  John McEnroe (quarti di finale)
  Mats Wilander (finale)
  Boris Becker (secondo turno)
  Stefan Edberg (campione)
  Johan Kriek (quarti di finale)
  Joakim Nyström (quarto turno)
  Tim Mayotte (quarto turno)

  Scott Davis (secondo turno) 
  Brad Gilbert (terzo turno) 
  Tomáš Šmíd (secondo turno) 
  Paul Annacone (terzo turno) 
  Henri Leconte (quarto turno) 
  Henrik Sundström (secondo turno) 
  David Pate (secondo turno) 
  Greg Holmes (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1985